Э́слинген-ам-Не́ккар () — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.
Подчинён административному округу Штутгарт. Входит в состав района Эслинген. Занимает площадь 46,43 км² и подразделяется на 24 городских района. Официальный код — 08 1 16 019.
Население составляет 94 145 человек.

Эслинген-ам-Неккар — крупный районный город Германии, самый крупный город среднего размера (по численности населения от 20 000 до 99 999), а также десятый по величине в земле Баден-Вюртемберг. Расположен примерно в десяти километрах к юго-востоку от Штутгарта и в центре одноимённого региона.

Является штаб-квартирой районного управления, а также самым большим населённым пунктом в районе Эслинген. Город является средним по размеру центром окружающих его общин (коммун).

Немецкое прозвище жителей — Zwieblinger (Цвиблингер).

Городская администрация рассматривает Эслинген как «инженерный город» и соответствующим образом ведёт свою строительную политику.

География

Географическое положение 
Эслинген-ам-Неккар расположен в одном из узких мест долины реки Неккар, к юго-востоку от Штутгарта. Река пересекает городскую территорию с юго-востока на северо-запад, оставляя старый город к северу от неё. Здесь также находится плотина Эслингена. Начиная свой путь с территории Общины Альтбах, Неккар сначала течёт по городскому району Цель (Zell) и покидает городскую территорию между районами Метинген (Mettingen) и Вайль (Weil) в направлении Штутгарта.

На востоке Эслинген-ам-Неккар достигает уровня горного хребта Шурвальд (Schurwald), а на юге его предгорья простираются до равнины Фильдер. Высота города над уровнем моря колеблется от 230 метров в долине Неккар до 498 метров в Шурвальде.

Землепользование 
Муниципальная площадь Эслингена составляет 4643 гектар. Из них 1193 га занимает лес и 112 га — воды. Виноградники, принадлежащие винодельческому региону Вюртемберг, выращивают на 93 гектарах. Остальные 1662 гектара — застроенная земля, с площадями, дорогами и железнодорожными путями, на которой проживает около 95 000 горожан.

История 
Согласно имеющимся письменным источникам, город Эслинген-ам-Неккар был основан в VIII веке. В 1181 году стал вольным имперским городом, а в 1803 году потерял независимость и был включён в состав герцогства Вюртемберг.

В 1796 году близ города произошло столкновение французских войск, под начальством Моро, с австрийцами.

Эслинген-ам-Неккар — один из трех городов Германии, где существует троллейбусное сообщение.

Индустриализация XIX века привела к интенсивному экономическому росту и сформировала современный образ города.

Экономика и инфраструктура 
Предприятия города работают главным образом в отраслях коммунальных услуг, электротехнической промышленности, производства пневмосистем, автомобилестроения, машиностроения, средств массовой информации и книгоиздания, обеспечивая наличие около 56 000 рабочих мест.

Культура и достопримечательности

Музеи 
 Stadtmuseum
 Археологический музей St. Dionys
 J.-F.-Schreiber-Museum
 Вилла Меркель

Регулярные мероприятия 
 Карнавальное шествие
 Весенний праздник
 Праздник клубники
 Праздник лука
 Праздник Бурга
 Праздник вина
 Рождественская и средневековая ярмарки
 Марш водосточного желоба

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга
Районные центры Баден-Вюртемберга
Вольные города